Cerrillos (Salta), een plaats in de Argentijnse provincie Salta
 Cerrillos (departement), een departement van de Argentijnse provincie Salta
 Cerrillos (Chili), een gemeente in de Chileense regio Región Metropolitana